Вильк () — имя собственное польского происхождения; распространено в виде фамилий.

  (в замужестве — Бабич; род. 1986) — польская волейболистка, обладатель Суперкубка Польши в составе клуба «Грот-Будовляни» (2018), сестра Дороты Вильк.
  (в замужестве — Слизовская; род. 1935) — польская гимнастка, бронзовая медалистка Олимпийских игр в командных упражнениях с предметом (1956).
  (род. 1967) — польская бадминтонистка, участница Олимпийских игр (1992).
  (род. 1972) — польский политик, депутат Сейма (2005—2011, 2015—2019), люблинский воевода (2014—2015).
  (род. 1973) — польский музыкант.
  (род. 1988) — польская волейболистка, чемпионка Польши в составе клуба «Атом-Трефль» (2012, 2013), сестра Агаты Вильк.
  (1955—2021) — польский политик, мэр Эльблонга (2013—2014), депутат Сейма (2015—2021).
  (род. 1951) — бразильский католический священник, епископ Анаполиса (с 2004).
  (род. 1957) — польский политик, депутат Сейма (1991—1997).
  (род. 1982) — польская певица, лауреат премии Eska за хит года и премии Superjedynki за хип-хоп- или R&B-альбом (2007).
 Вильк, Катажина (в замужестве — Васик; род. 1992) — польская пловчиха.
 Вильк, Мариуш (род. 1955) — обрусевший польский писатель и журналист.
  (род. 1960) — польский воздушный акробат, чемпион Польши в четвёрках (1989, 1993—1995, 1997—1998).
 Вильк, Михаил Франкович (род. 1963) — российский гигиенист, член-корреспондент РАН (2019).
  (род. 1984) — польский гандболист, игрок чемпионата Польши в составе мелецкого клуба «Сталь».
  (род. 1980) — польская журналистка и писательница, финалистка премии «Нике» (2006), основатель варшавского литературного фестивала Big Book.
  (род. 1974) — польский мото- и велогонщик, чемпион Паралимпийских игр в велогонках в классах H3 (2012) и H4 (2016).
  (род. 1944) — польский теолог, ректор Люблинского католического университета (2004—2012).
  (род. 1924) — польский политик, депутат Сейма (1961—1965), люблинский воевода (1981—1988).
 Вильк, Цезарий (род. 1986) — польский футболист, чемпион Польши в составе краковского клуба «Висла» (2011).
 Вильк, Якуб (род. 1985) — польский футболист, обладатель Суперкубка Литвы в составе клуба «Жальгирис» (2013).
  (род. 1974) — польский юрист и политик, депутат Сейма (2015—2019).

См. также